QUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ubari (Libia)
 qub – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Huallaga Huánuco